International Association for Vegetation Science, organisatie van wetenschappers die zich bezighouden met vegetatiekunde
 Inter Press Service, internationaal persagentschap
 intrusiepreventiesysteem
 In-Plane Switching, een lcd-technologie
 IPS (Individuele Plaatsing en Steun)